Meine Schwester und ich – film del 1929 diretto da Manfred Noa
Meine Schwester und ich – film del 1954 diretto da Paul Martin
Meine Schwester und ich – film tv del 1956 diretto da Franz Peter Wirth
Meine Schwester und ich – film tv del 1963 diretto da Kurt Nachmann
Meine Schwester und ich – film tv del 1966 diretto da Ernst Pichler